Ivești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Ivești (Galați)
 Ivești (Vaslui)